La stagione 2003-2004 è stata la centounesima edizione del secondo livello del campionato di calcio inglese, nonché tredicesima ed ultima con la denominazione First Division.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
  Norwich City, West Bromwich e Crystal Palace promosse in FA Premier League 2004-2005.
  Millwall ammesso al secondo turno preliminare di Coppa UEFA 2004-2005.
  Walsall e Bradford City retrocesse in Football League One 2004-2005.
  Wimbledon FC radiato per cessata attività.

Playoff 
Tabellone

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2004